Das Abierto Monterrey Afirme 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Monterrey. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2016. Das Turnier fand vom 29. Februar bis zum 6. März 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Abierto Monterrey 2016 fand vom 27. bis 29. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantinnenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Monterrey